Симметри́чность может означать:
 Симметрия
 Симметричная операция (от нескольких операндов)
 Симметричная функция (от нескольких переменных)
 Симметрический многочлен
 в математической логике: Симметричное отношение
 в линейной алгебре: Симметричный тензор
 Симметричная матрица

См. также 
 Антисимметричность
 Симметрическая разность
 Симметрическая алгебра
 Симметрическая группа